FK Slavia (vitryska: Футбольны клуб Славія Мазыр, Futbolnij Klub Mazyr) är en vitrysk fotbollsklubb i Mazyr som grundades 1987 (Polesse Mazyr).

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Vitryska mästare (2): 1996 och 2000. 
 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (2): 1995/1996 och 1999/2000.

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Slavia på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1987